Volltonfarbe steht für:

 Abtönfarbe als Anstrich
 Schmuckfarbe in der Drucktechnik